Load nebo LOAD může označovat:

 LOAD – příkaz programovacího jazyka BASIC
 Load (album) – album americké kapely Metallica
 Loads (album) – album skupiny Happy Mondays z roku 1995